Krassow kan syfta på:

Platser
 Krassow, Zurow – ort i kommunen Zurow i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
 Alt Krassow – ort i kommunen Lalendorf i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
 Neu Krassow – ort i kommunen Lalendorf i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland

Personer
 von Krassow – tysk uradlig ätt varav två grenar i Sverige fått friherrlig rang
 Adam Philipp von Krassow (1664–1736), svensk friherre och general
 Carl Reinhold von Krassow (1812–1892), preussisk greve, ämbetsman och politiker
 Ernst Detlof von Krassow (1660–1714),  svensk friherre och militär
 Friedrich Heinrich von Krassow (1775–1844), tysk friherre, markägare, svensk kavalleriofficer och politiker

Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn